Nikolsdorf ist der Name folgender Orte:

 Nikolsdorf, Gemeinde im Bezirk Lienz in Tirol, Österreich
 Nikolsdorf (Wien), eine Vorstadt von Wien, Österreich
 Nikolsdorf (Königstein), ein Ortsteil von Königstein (Sächsische Schweiz), Deutschland

Siehe auch:
 Nikelsdorf
 Nickelsdorf (Begriffsklärung)